Dit is een lijst van planetoïden 31801-31900. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (31801) - || 1999 LY26|| 9 juni 1999 || LINEAR
|-
| (31802) - || 1999 LP30|| 12 juni 1999 || Spacewatch
|-
| (31803) - || 1999 LN32|| 6 juni 1999 || CSS
|-
| (31804) - || 1999 MG || 18 juni 1999 || J. Broughton
|-
| (31805) - || 1999 NN5|| 13 juli 1999 || LINEAR
|-
| (31806) - || 1999 NE11|| 13 juli 1999 || LINEAR
|-
| (31807) - || 1999 NP17|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (31808) - || 1999 NR34|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (31809) - || 1999 NS36|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (31810) - || 1999 NR38|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (31811) - || 1999 NA41|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (31812) - || 1999 NL47|| 13 juli 1999 || LINEAR
|-
| (31813) - || 1999 RF41|| 13 september 1999 || LINEAR
|-
| (31814) - || 1999 RW70|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (31815) - || 1999 RY111|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (31816) - || 1999 RZ117|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (31817) - || 1999 RK134|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (31818) - || 1999 RM135|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (31819) - || 1999 RS150|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (31820) - || 1999 RT186|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (31821) - || 1999 RK225|| 3 september 1999 || Spacewatch
|-
| (31822) - || 1999 SY4|| 29 september 1999 || LINEAR
|-
| (31823) Viète || 1999 TN3|| 4 oktober 1999 || P. G. Comba
|-
| (31824) Elatus || 1999 UG5|| 29 oktober 1999 || CSS
|-
| (31825) - || 1999 UL13|| 29 oktober 1999 || CSS
|-
| (31826) - || 1999 VM2|| 5 november 1999 || T. Kobayashi
|-
| (31827) - || 1999 VJ13|| 1 november 1999 || LINEAR
|-
| (31828) - || 1999 VU199|| 4 november 1999 || LONEOS
|-
| (31829) - || 1999 XT12|| 5 december 1999 || LINEAR
|-
| (31830) - || 1999 XT59|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (31831) - || 1999 YL || 16 december 1999 || LINEAR
|-
| (31832) - || 2000 AP59|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (31833) - || 2000 AW123|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (31834) - || 2000 AL142|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (31835) - || 2000 BK16|| 30 januari 2000 || LINEAR
|-
| (31836) - || 2000 BU34|| 30 januari 2000 || CSS
|-
| (31837) - || 2000 CB35|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (31838) - || 2000 CV48|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (31839) - || 2000 CW50|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (31840) - || 2000 CG51|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (31841) - || 2000 CQ70|| 7 februari 2000 || LINEAR
|-
| (31842) - || 2000 CF77|| 10 februari 2000 || K. Korlević
|-
| (31843) - || 2000 CQ80|| 8 februari 2000 || LINEAR
|-
| (31844) - || 2000 DQ15|| 26 februari 2000 || CSS
|-
| (31845) - || 2000 DK17|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (31846) - || 2000 DQ47|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (31847) - || 2000 DQ96|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (31848) - || 2000 EM21|| 3 maart 2000 || CSS
|-
| (31849) - || 2000 EZ21|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (31850) - || 2000 EB22|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (31851) - || 2000 EK40|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (31852) - || 2000 EO43|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (31853) - || 2000 EW47|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (31854) - || 2000 EB48|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (31855) - || 2000 EA50|| 6 maart 2000 || K. Korlević
|-
| (31856) - || 2000 EP54|| 10 maart 2000 || Spacewatch
|-
| (31857) - || 2000 EG58|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (31858) - || 2000 EL59|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (31859) - || 2000 EB66|| 10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (31860) - || 2000 ES68|| 10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (31861) - || 2000 EX68|| 10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (31862) - || 2000 EY70|| 11 maart 2000 || CSS
|-
| (31863) - || 2000 EE84|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (31864) - || 2000 EC86|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (31865) - || 2000 ED86|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (31866) - || 2000 EA94|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (31867) - || 2000 EG94|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (31868) - || 2000 EO97|| 10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (31869) - || 2000 EF101|| 8 maart 2000 || Spacewatch
|-
| (31870) - || 2000 EG101|| 8 maart 2000 || Spacewatch
|-
| (31871) - || 2000 EA105|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (31872) - || 2000 EL106|| 13 maart 2000 || K. Sárneczky, G. Szabó
|-
| (31873) - || 2000 EA130|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (31874) - || 2000 EF135|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (31875) - || 2000 EG136|| 11 maart 2000 || LINEAR
|-
| (31876) - || 2000 EA142|| 2 maart 2000 || CSS
|-
| (31877) - || 2000 EX144|| 3 maart 2000 || CSS
|-
| (31878) - || 2000 FR7 || 29 maart 2000 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| (31879) - || 2000 FL12|| 28 maart 2000 || LINEAR
|-
| (31880) - || 2000 FW12|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (31881) - || 2000 FL15|| 30 maart 2000 || LINEAR
|-
| (31882) - || 2000 FD20|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (31883) - || 2000 FD22|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (31884) - || 2000 FK27|| 27 maart 2000 || LONEOS
|-
| (31885) - || 2000 FJ32|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (31886) - || 2000 FN32|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (31887) - || 2000 FM33|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (31888) - || 2000 FM35|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (31889) - || 2000 FW35|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (31890) - || 2000 FG37|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (31891) - || 2000 FR42|| 28 maart 2000 || LINEAR
|-
| (31892) - || 2000 FC43|| 28 maart 2000 || LINEAR
|-
| (31893) - || 2000 FB44|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (31894) - || 2000 FD44|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (31895) - || 2000 FX44|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (31896) - || 2000 FZ48|| 30 maart 2000 || LINEAR
|-
| (31897) - || 2000 FT49|| 30 maart 2000 || LINEAR
|-
| (31898) - || 2000 GC1 || 2 april 2000 || LINEAR
|-
| (31899) - || 2000 GG7 || 4 april 2000 || LINEAR
|-
| (31900) - || 2000 GX15|| 5 april 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten